Iranoleirides — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae). К нему относится один вид — Amara astrabadensis Lutshnik, 1935.

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Iranoleirides Hieke, 1978

Харпалины